Амо́с — українське чоловіче ім'я біблійного походження, від , що означає «тягар, тяжкість, міцність, твердість». Ім'я Амос поширене в багатьох християнських країнах, оскільки воно фігурує в Біблії, яка містить книгу пророка Амоса, написану однойменним пророком, що походив з Юдеї, був пастухом і садівником смоківниця. Через два роки з часу видіння від Господа, на землю надійшов землетрус. Православна церква вшановує його пам'ять наряду з іншими старозавітніми праведниками 15 червня (за новим стилем).

Відомі особи з іменем Амос 

 Амос (пророк)
 Амос — світське ім'я святого Олександра Свірського.
 Амос Елон (нар. 1921 р. у Відні) — ізраїльський письменник і журналіст.
 Амос (Іванов) сщмч. — російський новомученик та священик.
 Амос Оз — ізраїльський письменник.
 Амос Рут
 Ян Амос Коменський (пом. 1670) — чеський мислитель, педагог, письменник.
 Амос Орі — професор Ізраїльського технологічного інституту.
 Амос Гітай — ізраїльський кінорежисер.

та інші

Відомі Амосовичі 

Ім'я Амос було досить поширене в Україні у 19 — початку 20 століття, так у багатьох осіб, що народились на початку століття воно фігурує у строфі по батькові:

 Коротков Федір Амосович (1908—1988) — російський конструктор систем автоматичного регулювання авиаційних двигунів, доктор технічних наук (1965). Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Горбачевський Кстим Амосович (1922, с. Ялонець, Вінниччина — 06.05.1942) — український повітряний стрілець, авіатор Другої світової війни.
 Лубенець Володимир Амосович — український вчений, автор праць з гірництва
 Новокшонов Олексій Амосович — професор Московського Медечного Інституту
 Бреденко Данило Амосович (нар. 1902) — український солдат, що загинув при визволенні Миколаївщини.
 Мазур Галлактіон Амосович (нар. 1902 на Чернігівщині) — український банкір, працював директором банку на Камчатці.
 Близненко Юрій Амосович (1948—2003) — начальник Київського міського управління статистики.

та інші

Похідні прізвища 

Амос теж виступає, як прізвище у:
 Джон Амос — американський кіноактор
 Торі Амос (нар. 1963) — американська піаністка та співачка.

Українське прізвище Амосенко
 Денис Амосенко — російський кінопродюсер

Російське прізвище Амосов

 Микола Амосов — український лікар
 Амосов Антон Олексійович (1854—1915) — російський поет і публіцист.
 Амосов Іван Афанасійович — російський суднобудівник.
 Амосов Микола Іванович — арфіст та музичний педагог.
 Амосов Сергій Анатолійович — Герой Російської Федерації.

та інші

Див. також 
 Амос (прізвище)
 Амос (пророк)
 Книга пророка Амоса (Біблія)
 Амос (супутник)

Чоловічі імена
Українські імена
Єврейські чоловічі імена